Tengely - szimmetriatengely
 Tengely - koordináta-rendszer x, y, z tengelye
 Tengely - egy merev testhez rögzített egyenes, mely a test forgása közben nyugalomban marad
 Tengely - gépelem
 Tengelyhatalmak - a második világháborúban a német szövetségi rendszerhez tartozó államok elnevezése (Németország, Olaszország, Japán) 
 Tengely (Cog), szereplő a Transformers: Háború Kibertron bolygójáért trilógia c. Netflix-sorozatban.
lásd még
Axis (egyértelműsítő lap)